Arkeologiska nationalmuseet kan syfta på:

 Arkeologiska nationalmuseet, Aten – ett museum i Aten
 Arkeologiska nationalmuseet, Madrid – ett museum i Madrid
 Arkeologiska nationalmuseet, Neapel – ett museum i Neapel
 Arkeologiska nationalmuseet, Paris – ett museum i Paris
 Arkeologiska nationalmuseet, Sofia – ett museum i Sofia